Saint-Victor (Allier)
 Saint-Victor (Ardèche)
 Saint-Victor (Cantal)
 Saint-Victor (Dordogne)
ook:
Saint-Victor-de-Buthon, Eure-et-Loir
Saint-Victor-de-Cessieu, Isère 
Saint-Victor-de-Chrétienville, Eure 
Saint-Victor-de-Malcap, Gard 
Saint-Victor-de-Morestel, Isère 
Saint-Victor-d'Épine, Eure 
Saint-Victor-de-Réno, Orne 
Saint-Victor-des-Oules, Gard 
Saint-Victor-en-Marche, Creuse 
Saint-Victor-et-Melvieu, Aveyron 
Saint-Victor-l'Abbaye, Seine-Maritime
Saint-Victor-la-Coste,  Gard 
Saint-Victor-la-Rivière, Puy-de-Dôme
Saint-Victor-Malescours, Haute-Loire
Saint-Victor-Montvianeix, Puy-de-Dôme
Saint-Victor-Rouzaud, Ariège 
Saint-Victor-sur-Arlanc, Haute-Loire
Saint-Victor-sur-Avre, Eure 
Saint-Victor-sur-Ouche, Côte-d'Or
Saint-Victor-sur-Rhins, Loire